Pogačnik ist der Familienname folgender Personen:

 Antun Pogačnik (1913–1963), jugoslawischer Fußballspieler und -trainer

 Jožef Pogačnik (1866–1932), slowenischer Landwirt und Politiker
 Jožef Pogačnik (Bischof) (1902–1980), slowenischer römisch-katholischer Geistlicher und Erzbischof von Ljubljana
 Marko Pogačnik (* 1944), jugoslawischer bzw. slowenischer Bildhauer, Esoteriker und Autor
 Milan Pogačnik (* 1946), slowenischer Veterinärmediziner und Politiker